Джоан де Фоконберг (; 18 октября 1406 — 11 декабря 1490) — английская аристократка, 6-я баронесса Фоконберг в своём праве (suo jure) с 1406 года, в браке — графиня Кент с 1461 года.

Биография 
Джоан де Фоконберг была единственным ребёнком Томаса де Фоконберга, 5-го барона Фоконберга, и его второй жены Джоан Брумфлит (в первом браке барона родился сын Джон, казнённый в 1405 году). Её семья владела обширными землями в Йоркшире на севере Англии, к которым со временем прибавились поместья в Нортумберленде, Нортгемптоншире, Бедфордшире, Линкольншире, Саффолке и Кенте. С 1295 года короли регулярно вызывали Фоконбергов в парламент в качестве лордов (первым лордом из этого семейства был Уолтер, прапрапрадед Джоан).

Джоан родилась в 1406 году. Её отец страдал душевной болезнью, хотя у него бывали и периоды просветления; Джоан с рождения считали слабоумной. Томас де Фоконберг умер уже в 1407 году, а спустя ещё два года умерла и его жена. Контроль над семейными владениями вместе с титулом перешёл к короне, но Джоан всё же считается баронессой Фоконберг в своём праве (suo jure) с 1407 года. До 28 апреля 1422 года её выдали за Уильяма Невилла — представителя магнатского рода, двоюродного брата короля Генриха V, который был на четыре года младше своей жены. Позже Невилла начали вызывать в парламент как 6-го барона Фоконберга. В этом браке родились двое сыновей и три дочери:

 сэр Томас (умер в 1471);
 Энтони, лорд Грей (умер примерно в 1480);
 Джоан (около 1435 — после 1472), жена Эдуарда Бетама;
 Элизабет (около 1435 — до 1488), жена Ричарда Стрэнгвейса;
 Элис (1437—1490), жена Джона Коньерса, мать Уильяма Коньерса, 1-го барона Коньерса.

В 1461 году муж Джоан получил титул графа Кента, а в 1463 году он умер. Вскоре Джоан вышла замуж во второй раз, за Джона Бервика. Она умерла в 1490 году, в возрасте 84 лет. Поскольку наследников мужского пола не было, титул барона Фоконберга перешёл после этого в состояние ожидания: на него претендовали двое внуков баронессы, сэр Джеймс Стрэнгвейс и Уильям Коньерс.

Родословная 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 

Бароны Фоконберг
Бароны Англии XV века
Баронессы Англии в своём праве
Невиллы
Джоан Фоконберг, 6-я баронесса Фоконберг